FK Horka nad Moravou je český fotbalový klub z Horky nad Moravou na Olomoucku, který byl založen roku 1936. Od sezóny 2009/10 hraje Okresní přebor Olomoucka (8. nejvyšší soutěž).

Klub své domácí zápasy odehrává na stadionu v Horce nad Moravou, který pojme 1 000 diváků. Za klub v minulosti chytali mj. Jiří Kubíček a Zdeněk Psotka, na jaře 1999 zde hrál také Karel Maceček. Klub má také několik mladších kategorií (od mladších benjamínků po dorost)

Historické názvy 
Zdroj: 
 1936 – SK Horka nad Moravou (Sportovní klub Horka nad Moravou)
 1948 – JTO Sokol Horka nad Moravou (Jednotná tělovýchovná organisace Sokol Horka nad Moravou)
 1953 – DSO Sokol Horka nad Moravou (Dobrovolná sportovní organisace Sokol Horka nad Moravou)
 1957 – TJ Sokol Horka nad Moravou (Tělovýchovná jednota Sokol Horka nad Moravou)
 2001 – FK Autodemont Horka nad Moravou (Fotbalový klub Autodemont Horka nad Moravou)
 2017 – FK Horka nad Moravou (Fotbalový klub Horka nad Moravou)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1980/81: Střetnutí s B-mužstvem Šternberka nebylo sehráno.
 2008/09 - Po sestupu z I.A třídy Olomouckého kraje se klub přihlásil do Okresního přeboru.

 Od ročníku 2015/16 včetně se hraje v Olomouckém okrese tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strana 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Odznaky fotbalových klubů: Horka nad Moravou 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1936
FK Autodemont